Taufstein steht für:
 Taufbecken, zur christlichen Taufe genutztes Wasserbecken
 Taufbecken (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Basler Taufstein oder Baseler Taufstein, Mineral, siehe Staurolith

Taufstein ist der Name oder Alternativname von geographischen Objekten:
 Taufstein (Vogelsberg) (), höchster Berg im Mittelgebirge Vogelsberg, bei Breungeshain, Vogelsbergkreis, Hessen
 Poppostein, Hügelgrab bei Sieverstedt am alten Ochsenweg, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein

Taufstein ist der Name von:
 Louis Taufstein (1870–1942), österreichischer Schriftsteller

Taufstein  steht für:
 Taufstein der Antoniterkirche (Köln)
 Taufstein der Marienkirche (Grundhof)
 Taufstein der Middelser Kirche
 Taufstein der Walpurgiskirche (Alsfeld)
 Taufstein des Wormser Domes
 Taufstein des Wormser Doms
 Taufstein Friesheim (Erftstadt)
 Taufstein im Magdeburger Dom
 Taufstein (Merseburger Dom)
 Taufstein St. Georg (Frauenberg)
 Taufstein (Vogelsberg)
 Taufstein von Clonard
 Taufstein von Niederzissen
 Taufstein von St. Johannis (Nieblum)
 Taufstein von St. Martin (Morsum)
 Taufstein von St. Michael (Altenstadt bei Schongau)
 Taufstein von St. Vitus (Löningen)

Taufbecken  steht für:
 Taufbecken (Agnetz)
 Taufbecken (Agonnay)
 Taufbecken (Ainay-le-Château)
 Taufbecken (Aislingen)
 Taufbecken (Altorf)
 Taufbecken (Ambarès-et-Lagrave)
 Taufbecken (Angicourt)
 Taufbecken Angliers (Charente-Maritime)
 Taufbecken (Arces)
 Taufbecken (Auger-Saint-Vincent)
 Taufbecken (Auhausen)
 Taufbecken (Bächingen an der Brenz)
 Taufbecken Barsac (Gironde)
 Taufbecken (Bazouges-la-Pérouse)
 Taufbecken Bellefond (Gironde)
 Taufbecken (Blindheim)
 Taufbecken (Bougival)
 Taufbecken (Cagnes-sur-Mer)
 Taufbecken (Carignan-de-Bordeaux)
 Taufbecken (Cauffry)
 Taufbecken (Cauvigny)
 Taufbecken Chambly (Oise)
 Taufbecken (Chavenay)
 Taufbecken (Chéreng)
 Taufbecken (Chermignac)
 Taufbecken (Cinqueux)
 Taufbecken (Clairoix)
 Taufbecken Clermont (Oise)
 Taufbecken (Corme-Royal)
 Taufbecken (Courcoury)
 Taufbecken (Courpiac)
 Taufbecken (Courpignac)
 Taufbecken (Courteuil)
 Taufbecken (Cousolre)
 Taufbecken der Pfarrkirche Altmünster
 Taufbecken des Fürsten Višeslav
 Taufbecken des Salzburger Doms
 Taufbecken Diou (Allier)
 Taufbecken Feldbach (Haut-Rhin)
 Taufbecken (Feucherolles)
 Taufbecken (Fitz-James)
 Taufbecken (Fontenay-Torcy)
 Taufbecken (Fresnoy-en-Thelle)
 Taufbecken (Fresnoy-la-Rivière)
 Taufbecken (Fristingen)
 Taufbecken Frontenac (Gironde)
 Taufbecken (Fronton)
 Taufbecken (Gaillon-sur-Montcient)
 Taufbecken (Gassicourt)
 Taufbecken (Gilocourt)
 Taufbecken (Gipcy)
 Taufbecken (Glaignes)
 Taufbecken (Golancourt)
 Taufbecken (Gouvieux)
 Taufbecken (Hadancourt-le-Haut-Clocher)
 Taufbecken (Haunsheim)
 Taufbecken (Hautmont)
 Taufbecken (Heraldik)
 Taufbecken Hérisson (Allier)
 Taufbecken (Höchstädt an der Donau)
 Taufbecken (Hodenc-en-Bray)
 Taufbecken (Huriel)
 Taufbecken (Jugazan)
 Taufbecken (Juziers)
 Taufbecken Katharinenkirche (Oppenheim)
 Taufbecken (La Baussaine)
 Taufbecken (La Neuville-en-Hez)
 Taufbecken (Lavilletertre)
 Taufbecken Le Hamel (Oise)
 Taufbecken (Le Mesnil-en-Thelle)
 Taufbecken (Les Iffs)
 Taufbecken (Lierville)
 Taufbecken Limay (Yvelines)
 Taufbecken Marolles (Oise)
 Taufbecken Maurepas (Yvelines)
 Taufbecken Maxent (Ille-et-Vilaine)
 Taufbecken (Meulan-en-Yvelines)
 Taufbecken (Mogneville)
 Taufbecken (Monceaux-l’Abbaye)
 Taufbecken (Montagny-Sainte-Félicité)
 Taufbecken (Montépilloy)
 Taufbecken (Montjavoult)
 Taufbecken (Montluçon)
 Taufbecken (Mornac-sur-Seudre)
 Taufbecken (Nassigny)
 Taufbecken Nointel (Oise)
 Taufbecken (Noordpeene)
 Taufbecken Notre-Dame (Champagne-sur-Oise)
 Taufbecken Notre-Dame-de-la-Nativité (Jouy-le-Moutier)
 Taufbecken Notre-Dame de la Nativité (Lassy)
 Taufbecken Notre-Dame-de-l’Assomption (Ézanville)
 Taufbecken Notre-Dame-de-l’Assomption (Frémécourt)
 Taufbecken Notre-Dame (Lampaul-Guimiliau)
 Taufbecken Notre-Dame (Vétheuil)
 Taufbecken (Orrouy)
 Taufbecken Parnes (Oise)
 Taufbecken (Pierrefitte-sur-Loire)
 Taufbecken (Plailly)
 Taufbecken (Pleumeleuc)
 Taufbecken (Pontpoint)
 Taufbecken (Pujols-sur-Ciron)
 Taufbecken (Quédillac)
 Taufbecken (Rannée)
 Taufbecken (Raray)
 Taufbecken (Reistingen)
 Taufbecken Remy (Oise)
 Taufbecken Rieux (Oise)
 Taufbecken Rocquemont (Oise)
 Taufbecken (Romescamps)
 Taufbecken (Rousseloy)
 Taufbecken (Roy-Boissy)
 Taufbecken (Saint-Arnoult-en-Yvelines)
 Taufbecken (Saint-Barthélemy (Lüttich))
 Taufbecken (Saint-Crépin-Ibouvillers)
 Taufbecken (Saint-Dizier-l’Évêque)
 Taufbecken Sainte-Colombe (Charente-Maritime)
 Taufbecken Saint-Eugène (Charente-Maritime)
 Taufbecken Saint-Félix (Oise)
 Taufbecken (Saint-Germain-de-Vibrac)
 Taufbecken Saint-Maximin (Oise)
 Taufbecken (Saint-Menoux)
 Taufbecken (Saint-Ouen-la-Rouërie)
 Taufbecken Saint-Symphorien (Nesles-la-Vallée)
 Taufbecken (Saint-Vaast-lès-Mello)
 Taufbecken San Fructuoso Mártir (Colmenares de Ojeda)
 Taufbecken San Juan Bautista (Moarves de Ojeda)
 Taufbecken San Nicola (Giornico)
 Taufbecken (Santianes de Pravia)
 Taufbecken (Saulcet)
 Taufbecken (Schretzheim)
 Taufbecken (Schwenningen)
 Taufbecken (Sequedin)
 Taufbecken Severikirche (Otterndorf)
 Taufbecken Solesmes (Nord)
 Taufbecken (Souvigny)
 Taufbecken St-Acceul (Écouen)
 Taufbecken St-Aignan (Arthies)
 Taufbecken St-André (Boissy-l’Aillerie)
 Taufbecken St. Bonifatius (Freckenhorst)
 Taufbecken St-Crépin-St-Crépinien (Bréançon)
 Taufbecken St-Denis (Jouy-le-Comte)
 Taufbecken St-Denis (Méry-sur-Oise)
 Taufbecken St-Georges (Belloy-en-France)
 Taufbecken St. Hedwig (Bielefeld)
 Taufbecken St.-Katharinen-Kirche (Trent)
 Taufbecken St-Martin (Commeny)
 Taufbecken St-Martin (Vallangoujard)
 Taufbecken St. Michael (Großbüllesheim)
 Taufbecken St. Michael (Hildesheim)
 Taufbecken St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch)
 Taufbecken St-Pierre-St-Paul (Jouy-sur-Morin)
 Taufbecken St-Quentin (Nucourt)
 Taufbecken St.-Stephani-Kirche (Helmstedt)
 Taufbecken St. Thomas (Braunschweig)
 Taufbecken (Terdeghem)
 Taufbecken (Tessancourt-sur-Aubette)
 Taufbecken (Triel-sur-Seine)
 Taufbecken (Trumilly)
 Taufbecken (Verneuil-en-Halatte)
 Taufbecken (Villers-sous-Saint-Leu)
 Taufbecken (Wittislingen)
 Taufbecken (Ziertheim)

Siehe auch: